Лос Ортиз има више значења:

 Лос Ортиз (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ортиз (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ортиз (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ортиз (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Ортиз (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ортиз (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ортиз (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ортиз (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику